Mlačevo je lahko:
 Malo Mlačevo - naselje v Sloveniji
 Veliko Mlačevo - naselje v Sloveniji